El término espátula puede referirse a:

 Una espátula, herramienta de metal con mango.
 Espátula es el nombre común de las aves de la subfamilia Plateinae pertenecientes a la familia Threskiornithidae.
 Pez espátula es el nombre de los peces de la familia Polyodontidae.